La stanza di sopra (Room at the Top) – romanzo di John Braine del 1957
 La strada dei quartieri alti (Room at the Top) – film del 1959 diretto da Jack Clayton
 Room at the Top – miniserie televisiva del 2012